Evropsko prvenstvo v atletiki 1990 je petnajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 26. avgustom in 2. septembrom 1990 na stadionu Poljud v Splitu, Jugoslavija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in devetnajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1990
1990 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Šport v Splitu